Skitt ist der Familienname folgender Personen:

 Harry Skitt (1901–1976), englischer Fußballspieler
 Ludwig Skitt (1834–1919), deutscher Schauspieler